Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2018 года  проходил с 16 по 22 декабря в Москве, Россия одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин в форматах основная программа и супер-блиц.

Являлся отборочным на чемпионат мира 2019 года. Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

Чемпионкой Европы стала россиянка Матрёна Ноговицына.

Основная программа 
Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа.

Контроль времени — 1 час 20 минут + 1 минута за ход.

Призовой фонд 2000€.

Участницы 

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Итоговое положение

Супер-блиц 
Соревнования пройдут по швейцарской системе в 7 туров с усечённым коэффициентом Солкофа.

Контроль времени на тур: 5 минут + 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников (после шестой партии перестанет добавляться 2 секунды за ход).

Распределение мест при равенстве очков:
 по результату личной встречи
 по меньшему количеству партий до победы
 по большему числу партий до поражения

Призовой фонд 500€.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата 

Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве

Шашки
Чемпионаты Европы в России
Спорт в России в 2018 году
2018 год в шашках
Декабрь 2018 года